Аројо дел Агва има више значења:

 Аројо дел Агва (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Агва (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо дел Агва (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо дел Агва (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо дел Агва (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику